

Geografia 
 Archies Creek – città della Victoria (Australia), in Australia

Musica 
 The Archies – gruppo musicale immaginario
 The Archies – album dell'omonimo gruppo musicale del 1968

Televisione 
 Archie e Sabrina (The Archie Show) – serie animata statunitense

Pagine correlate 
 Archie